Mass Rapid Transit sau MRT (însemnând Tranzit Rapid în Masă în engleză) este numele oferit unelor sisteme de metrou din Asia, incluzând:

Mass Rapid Transit (Singapore)
Metroul din Taipei, numit oficial Mass Rapid Transit sau Sistemul de Tranzit Rapid din Taipei
Metroul din Bangkok, cunoscut oficial ca Mass Rapid Transit
Mass Rapid Transit (Delhi)